Era marito della statunitense Penelope Pitou e nonno di Zoe, a loro volta sciatori alpini.

Palmarès

Olimpiadi invernali 
  a  nella discesa libera.

Mondiali 
  Oro a Chamonix 1962 nello slalom gigante.
  Bronzo a Chamonix 1962 nella discesa libera.

Note

Collegamenti esterni